Velike Poljane (Ribnica), een plaats in de Sloveense gemeente Ribnica 
 Velike Poljane (Škocjan), een plaats in de Sloveense gemeente Škocjan